Delvecchio ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Delvecchio (Alexander Peter Delvecchio; * 1931), kanadischer Eishockeyspieler, -trainer und -funktionär
 Gennaro Delvecchio (* 1978), italienischer Fußballspieler
 Marco Delvecchio (* 1973), italienischer Fußballspieler

Delvecchio ist 

 Delvecchio (Fernsehserie), eine US-amerikanische Fernsehserie

Siehe auch:
 Del Vecchio